Gazzolo ima više značenja:
 Gazzolo, Brescia
 Gazzolo, Cremona
 Gazzolo, Genoa
 Gazzolo, Parma
 Gazzolo, Reggio Emilia
 Gazzolo, Verona